Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але того року не взяла участь.

Зіна Гаррісон виграла титул, перемігши у фіналі Гелену Сукова з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Зіна Гаррісон (Чемпіонка)
  Гелена Сукова (фінал)
  Розалін Феербенк-Нідеффер (півфінал)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (2-ге коло)
  Енн Сміт (чвертьфінал)
  Лариса Савченко-Нейланд (чвертьфінал)
 n/a
  Лаура Голарса (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Лорі Макніл (3-тє коло)
  Анджеліка Гавальдон (1-ше коло)
  Бетсі Нагелсен (3-тє коло)
  Міягі Нана (1-ше коло)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Зіна Гаррісон
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Белінда Кордвелл
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Наталі Тозья
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Енн Сміт
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Джиджі Фернандес
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=5
| RD1-seed6=3
| RD1-team6=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1990 Dow Classic Draws 
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page 

Dow Classic, одиночний розряд
1990